Mohsen – nome proprio di persona arabo maschile
 Marwan Mohsen (1989) – calciatore egiziano